Серге́й Нефёдов:
 Нефёдов, Сергей Александрович (род. 1951) — российский историк.
 Нефёдов, Сергей Александрович (1926—2014) — советский волейболист.
 Нефёдов, Сергей Иванович (род. 1947) — испытатель космических систем, Герой Российской Федерации.
 Нефёдов, Сергей Николаевич (1959—2020) — советский и белорусский футболист; тренер.